Un ryokan est une auberge japonaise.
Ryōkan (1758-1831) est un poète et calligraphe japonais.